

Юніверсіті-Парк — місто, штат Айова
 Юніверсіті-Парк — місто, штат Меріленд
 Юніверсіті-Парк — місто, штат Техас
 Юніверсіті-Парк — селище, штат Іллінойс
 Юніверсіті-Парк — переписна місцевість, штат Флорида
 Юніверсіті-Парк — переписна місцевість, штат Нью-Мексико